Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Claudia Kohde Kilsch 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (finale)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Carling Bassett-Seguso (quarti di finale)

 Assente
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Sylvia Hanika (terzo turno)
 Andrea Temesvári (terzo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Michelle Torres (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1985